Ферромарганец — это сплав, основными компонентами которого являются марганец и железо. Добавление марганца повышает твёрдость стали, её антикоррозийные свойства и устойчивость к разрыву.

Ферромарганец широко применяется для легирования стали и её раскисления, а также для обмазки сварочных электродов.

Исторически первой формой ферромарганца (и вообще первым ферросплавом) был , или шпигель.

Сплавы марганца
Ферросплавы